Финал Кубка Либертадорес 2002 года — два матча, по результатам которых был определён победитель Кубка Либертадорес 2002, 43-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 24 и 31 июля 2002 года между бразильским клубом «Сан-Каэтано» и парагвайской «Олимпией».

В первом финальном матче 24 июля на «Дефенсорес дель Чако» гостевую победу одержал «Сан-Каэтано» с минимальным счётом 1:0, единственный мяч в поединке забил Аилтон Делфино на 61-й минуте.

В ответном матче 31 июля на стадионе «Пакаэмбу» «Олимпия» взяла реванш в основное время со счётом 2:1. К перерыву в счёте вёл «Сан-Каэтано» со счётом 1:0 благодаря голу Аилтона Делфино на 31-й минуте. Во втором тайме «Олимпии» удалось переломить ход противостояния и вырвать победу: отличились Фернандо Гастон Кордоба на 49-й и Ричард Баэс на 59-й минуте. Общий счёт по итогам встреч стал равным 2:2 и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти. Парагвайцы реализовали все свой 4 попытки, у бразильцев же две последние были неудачными. В качестве победителя «Олимпия» представляла КОНМЕБОЛ на Межконтинентальном кубке 2002, где уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Кубок Либертадорес (официальный сайт) 

2002
Кубок Либертадорес
ФК «Сан-Каэтано»
Июль 2002 года
События 24 июля
Международные спортивные соревнования в Асунсьоне
2000-е годы в Парагвае
Международные соревнования по футболу в Парагвае
События 31 июля
Международные спортивные соревнования в Сан-Паулу
Спорт в Бразилии в 2002 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии